Видиша:

 Видиша — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Видиша — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.